Full Moon (telihold) a címe a következőknek:

 Full Moon, Kris Kristofferson és Rita Coolidge albuma
 Full Moon, Brandy albuma (2002)
 Full Moon, az előbbi album címadó dala (2002)